Робе́р Берри́ (; 17 декабря 1912, Париж — 22 ноября 1989, Рюэй-Мальмезон, деп. О-де-Сен) — французский актёр.

Биография 
Робер Берри родился 17 декабря 1912 года в Париже. После школы поступил в театр Мобель, где впоследствии выступал на различных представлениях. В 1935 году начал сниматься в кино, и первым фильмом, где он впервые сыграл свою роль, стал фильм «Прекрасные денёчки». Следующим фильмом с его участием стал «Геркулес» (режиссёр — Александр Эсвей). Играл в основном роли полицейских и бандитов. Последним официальным фильмом с его участием стал «Ловушка для дураков» (1979), а в 1981 году он вообще перестал сниматься. Умер Робер Берри 22 ноября 1989 года в городе Рюэй-Мальмезон в департаменте О-де-Сен.

Фильмография

Театральные спектакли 
 1954 — Ублюдки приходят в ад (по роману Фредерика Дарда).
 1960 — Ассасины в море (по роману Жана Гуитона).

Литература 
2008 — Словарь пропавших французских комиков Ивана Фукарта.

Ссылки 
 
Robert Berri sur le site des archives municipales de Croissy-sur-Seine.